Autonomía (o autónomo), en geografía política, puede referirse:

 a un territorio autónomo, territorio con capacidades de autogobierno especiales al margen del gobierno central y con competencias específicas propias;
 al Departamento autónomo, un estatus político-administrativo en Bolivia;
 a una comunidad autónoma, la división político-administrativa de España; corresponden a esta denominación dos comunidades insulares (Baleares y Canarias) y 15 peninsulares;
 a una ciudad autónoma, una división político-administrativa de España; corresponden a esta denominación las ciudades africanas de Ceuta y Melilla.

Asimismo, en política, puede hacer referencia:

 a la autonomía universitaria, en muchos países (como Argentina, Austria, Ecuador, España, Guatemala y México), la figura jurídica que garantiza a las universidades una independencia político-administrativa del gobierno central;
 a la autonomía proletaria, un movimiento político-intelectual de Italia, de orientación marxista.

También, en psicología y filosofía, puede referirse:

 a la autonomía, la capacidad del ser humano de poder actuar de acuerdo a decisiones propias de manera independiente;
 a la autonomía, uno de los conceptos de Jean Piaget.

Además, en tecnología, puede hacer referencia:

 a la autonomía, el tiempo que un dispositivo con una fuente de alimentación independiente puede permanecer en activo, hasta el agotamiento de dicha fuente;
 a un robot autónomo, un robot que puede operar sin control humano;
 al alcance o autonomía de vuelo; el máximo recorrido de una aeronave con el combustible que porta.

Enlaces externos